Вуду ():

 Вуду — синкретична релігія, синтез африканської магії та європейського католицизму.
 Вуду (фільм) — кінофільм.
 Вуду (автомобіль) — автомобіль.
 Вуду (омовіння) (від  ) — ритуальне обмивання в ісламі, обов'язкова умова для здійснення намазу, тавафу, дотику до Корану і бажане при виконанні інших видів поклоніння.

Див. також 
 Voodoo (значення)